Урызма́г также Урузма́г (, ) — герой осетинского нартского эпоса, сын Ахсартага и Дзерассы, брат-близнец Хамыца. Шатана — сестра (от другого отца) и жена Урызмага.

Мифология 
Урызмаг происходил из рода Ахсартагката (Æхсартæггатæ) — военных вождей в обществе нартов. Урызмаг — один из самых знатных нартов, ему посвящены многие сказания.

За Урызмага вышла замуж Шатана. Она обманула Урызмага, притворившись его первой женой Елдой (в других версиях сказания у Урызмага не было жены, а Шатана, достигнув совершеннолетия, заявила, что будет его женой). У Урызмага был безымянный сын, который помог ему одолеть мифических существ в стране Терк-Турк.

Гармоничные отношения Урызмага и Шатаны помогают им занять достойное место в «престижной экономике» нартовского общества. Им посвящён один из основных четырёх циклов эпоса, но упоминаются они и в других циклах. «Отношения их друг к другу проникнуты неизменной любовью и заботой».

По мнению выдающегося осетиноведа В. И. Абаева, миф об Урызмаге и Шатане — это обросший позднейшими наслоениями миф о первой человеческой или божественной паре.

Когда Урызмаг постарел и перестал участвовать в военных походах, нартовская молодёжь перестала уважать его, а некоторые смеялись над ним. Этот мотив имеет параллели в быте скифов и алан — по свидетельству Аммиана Марцеллина, у алан «считается счастливым тот, кто испускает дух в сражении, а стариков или умерших от случайных болезней они преследуют жестокими насмешками, как выродков и трусов».

Имя 
Урызмаг (также в форме Урузмаг) популярное имя у осетин.

Примечания

Литература 
 
 

Словари

Ссылки 
 Сказания о нартах

Осетинская мифология
Близнечные мифы
Нартский эпос
Мужские имена